Дзигоку () — название преисподней в японском языке, которое обычно подразумевает концепцию буддийского ада, где правит бог Эмма. От мира живых его отделяет река Сандзу.

На письме записывается теми же иероглифами, что и традиционный китайский ад — Диюй. Синтоистская преисподняя называется ёми ().

Словом «дзигоку» также называют горячие источники в Японии, которые, в отличие от онсэн, имеют воду слишком горячую для купания, а их поверхность бурлит и пузырится. Некоторые из этих источников являются популярными туристическими достопримечательностями, самые известные из них — восемь дзигоку японского курорта Беппу на острове Кюсю.

Ссылки 
 Bernhard Scheid: «Höllen und Hungergeister»

Буддизм в Японии
Загробные миры
Ад
Понятия японского буддизма